Eugenia bezeichnet
 (45) Eugenia, ein Asteroid
 Kirschmyrten aus der Familie der Myrtengewächse, botanischer Name
 Eugenia (Gemeinde Schrems), ein Stadtteil von Schrems, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Eugenia (von griech. Eugen) ist der Name folgender Personen:
 Eugenia von Rom (* um 180; † um 258), Heilige
 Eugenia von Hohenburg († um 735), zweite Äbtissin des Klosters Hohenburg 
 Eugenia Butler (1947–2008), US-amerikanische Konzept- und Performance-Künstlerin
 Eugenia Tadolini (1808–1872), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Eugenia Umińska (1910–1980), polnische Geigerin und Musikpädagogin
 Isabella Clara Eugenia (1566–1633), Statthalterin der spanischen Niederlande

Siehe auch:
 Eugenie
 Villa Eugenia
 St. Eugenia (Stockholm), Kirche in Stockholm
 Iginia